Ardizzone ist der Familienname folgender Personen:

 Andreina Ardizzone Emeri  (1936–1985), Südtiroler Politikerin, Frauenrechtlerin und Anwältin
 Joseph Ardizzone (1884–1931), italo-amerikanischer Mafioso

Siehe auch:
 Ardisson